Demolition — многозначный термин:
 Demolition (альбом Райана Адамса)
 Demolition (альбом Judas Priest)

 См. также
 Demolition Racer
 Demolition Champions
 Demolition Derby
 Demolition Derby & Figure 8 Race